The Football League 1951-52 var den 53. udgave af The Football League. Manchester United F.C. blev mester.

First Division

Sæsoner i The Football League